Аспр — назва срібної монети різних країн в різний час
 Аспр () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор